Gelsted (plaats), plaats in Denemarken
 Gelsted (parochie), parochie in Denemarken